

Жосалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Кармакшинський район, Кизилординська область, адміністративний центр — Жосали
 Жосалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Кармакшинський район, Кизилординська область, адміністративний центр — Торебай-бі
 Жосалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Сиримський район, Західноказахстанська область

Дивись також 
 Жосали